Merlangus Oken , 1817 – synonim rodzaju ryb Merlangius
 Merlangus Rafinesque,1810 – synonim rodzaju ryb Merluccius